Šarić oder Saric ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Šarić (* 1974), serbischer Fußballtorwart
 Ante Šarić (* 1984), kroatischer Schachspieler
 Asif Šarić (* 1965), bosnischer Fußballtrainer
 Daniel Šarić (* 1972), kroatischer Fußballspieler
 Danijel Šarić (* 1977), serbischer Handballspieler
 Dario Šarić (* 1994), kroatischer Basketballspieler
 Darko Šarić (* 1969), serbisch-montenegrinischer Drogenhändler
 Dragana Šarić, eigentlicher Name von Bebi Dol (* 1964), serbische Sängerin
 Ibro Šarić (* 1982), bosnischer Schachspieler
 Igor Šarić (* 1967), kroatischer Tennisspieler

 Marko Šarić (1924–2019), jugoslawischer Mediziner
 Mihajlo Milan Šarić (1875–1913), kroatischer Schriftsteller und Journalist
 Mislav Saric (* 1983), australisch-kroatischer Fußballspieler
 Sandra Šarić (* 1984), kroatische Taekwondokämpferin
 Vlado Šarić (* 1945), jugoslawischer Fußballspieler
 William S. Saric (* 1940), US-amerikanischer Ingenieur

Siehe auch:
 Sarić